Māndvi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Māndvi (ort i Indien, Kachchh), Gujarat, 
 Māndvi (ort i Indien, Sūrat), Gujarat, 

Robotskapade Indienförgreningar